Ulica Jana Karola Chodkiewicza w Krakowie – ulica w Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.

W XIX wieku nosiła nazwę ulicy Krowiej. W 1893 powstał tu w budynku nr 10 urząd pocztowy, początkowo nazwany Grzegórzki, a po włączeniu tej dzielnicy do miasta – Kraków 12. Na początku następnego wieku jej patronem został członek rady gminnej Antoni Woźniakowski. Aktualna nazwa została nadana 17 lipca 1912.

Bibliografia 
 

Ulice i place w Krakowie